Ehin ist der Familienname folgender Personen:

 Andres Ehin (1940–2011), estnischer Lyriker, Schriftsteller und literarischer Übersetzer
 Kristiina Ehin (* 1977), estnische Dichterin